Il doppio del torneo di tennis Waco Tennis Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alex Bogomolov, Jr. e Dušan Vemić che hanno battuto in finale Alberto Francis e Nicholas Monroe 6-4, 5-7, [10-8].

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Stephen Huss (primo turno)
 Rajeev Ram /  Todd Widom (primo turno)

 Alex Bogomolov, Jr. /  Dušan Vemić (Campioni)
 Alberto Francis /  Nicholas Monroe (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Waco Tennis Challenger 2008